

Astronomia 
 A7m – tipo spettrale della classificazione stellare

Altro 
 Mitsubishi A7M – aereo da caccia giapponese